Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Foxhills 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Pemra Özgen che ha battuto in finale Tara Moore 3-6, 7-5, 7-610.

Teste di serie 

 Marta Sirotkina (quarti di finale)
 Jovana Jakšić (semifinali)
 Tara Moore (finale)
 Junri Namigata (quarti di finale)

 Irena Pavlović (quarti di finale)
 Pemra Özgen (Campionessa)
 Lisa Whybourn (semifinali)
 Mari Tanaka (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Foxhills 2013